Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Zomer – polski nauczyciel, żołnierz polskiego ruchu oporu
 Ramon Zomer – holenderski piłkarz